Rugby (Anglaterra), Warwickshire
 Rugby (districte)
 Rugby (Dakota del Nord), Estats Units
 Rugbi